﻿ 

Га́ррис (, ) — южная часть острова Льюис-энд-Гаррис Гебридского архипелага, северную часть которого занимает Льюис. (Ни в английском, ни в гэльском языках другого названия, кроме , общий остров не имеет. На русскоязычных картах же он часто подписывается просто «Льюис», по имени большей, северной части.) Граница между частями проходит по линии соединяющей восточный край залива Лох-Ресорт и залив Лох-Сифорт.

Заливы Лох-Тарберт и Уэст-Лох-Тарберт делят Гаррис на две части, соединяемые узким перешейком, возле которого расположено главное поселение острова — посёлок Тарберт. Гаррис, особенно в северной части, более горист, чем Льюис, здесь расположена гора Клишем — высочайшая точка всех Гебридских островов (799 м). Рельеф в южной части Гарриса более ровный.

Исторически Гаррис относится к Россширу, в отличие от Льюиса, входившего в Инвернессшир. Ранее Гаррис, как и прочие Гебридские острова, был частью Королевства Островов.

По данным переписи 2001 года население Гарриса составляет 3061 человек. Значительные поселения помимо Тарберта — Родел (с известной средневековой церковью св. Климента) и Леверборо (от причала которого ходят паромы на Норт-Уист).

Исторические области Шотландии
Внешние Гебриды